Název Bečice má více sídel:
 Bečice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice; katastrální území Bečice
 Bečice (okres Tábor) – obec v okrese Tábor